«Рятуємо життя» () – проєкт для запобігання гуманітарній катастрофі в Україні, яка може статися через війну Росії проти України у 2022 році. Проєкт розпочато на початку березня 2022 року.

Мета 
Купівля та доставка гуманітарної допомоги з-за кордону для мешканців України, які у воєнний час потребують продуктів харчування, медикаментів та засобів першої необхідності.

Організатори  
Проєкт було створено компаніями Метінвест та ДТЕК, які входять до найбільшої інвестиційної групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова та міськими адміністраціями основних міст-партнерів для розподілу допомоги в Україні.

Фінансування та підтримка 
Основне фінансування здійснюють компанії-організатори, а також компанії-партнери та фізичні особи, які жертвують гроші через БФ Do It Together або надають необхідну гуманітарну продукцію.

Географія 
 Міста-отримувачі допомоги – це міста, які вже постраждали від війни, яку веде Російська Федерація в Україні, або розташовані в прифронтовій зоні на сході України:
 Авдіївка
 Запоріжжя
 Кривий Ріг
 Кам'янське
 Покровськ 
 Країни, звідки надходить допомога:
 Польща
 Румунія
 Нідерланди
 Німеччина
 Італія
 Балтійські країни.

Як працює проєкт 
Організовано двоступеневу систему надання допомоги. У перші дні війни у Польщі на базі «Метінвест Польща» створили хаб. Пізніше для більш оперативної доставки допомоги нужденним було розгорнуто другий центр для приймання поставок із різних країн та відправлення їх в Україну. 
В Україні гуманітарна допомога надходить до розподільчих центрів у Запоріжжі (працює на базі МК «Запоріжсталь»), Дніпрі, Кам'янському (на базі МК «Каметсталь») та Кривому Розі (на базі Центрального гірничо-збагачувального комбінату). Там товари збираються в гуманітарні набори та вирушають до міст, жителям яких необхідна допомога. 
Продуктові набори включають борошно, макаронні вироби та крупу, цукор та згущене молоко, консерви, олію. 

Продукти закуповуються чи надаються міжнародними партнерами, а також українськими виробниками. Продуктовий набір сформовано згідно з рекомендаціями ВООЗ. Також окремо закуповуються товари першої необхідності та засоби індивідуальної гігієни, зокрема для дітей.

Також проєкт здійснює закупівлю та постачання ліків і медичного обладнання в постраждалі від війни регіони.

Примітки

Посилання 
 Гуманітарний проєкт «Рятуємо життя»
 SCM
 Метінвест
 ДТЕК
 Фонд Ріната Ахметова